Karl-Peters-Platz oder Am Karl-Peters-Platz bezeichnet den nach dem Kolonialisten Carl Peters Freiraum wie

 den öffentlichen Freiraum sowie die Bebauung rund um den heutigen Bertha-von-Suttner-Platz (Hannover)
 Karl-Peters-Platz (Korntal), ehemaliger Name eines Platzes in Korntal-Münchingen bei Stuttgart, Baden-Württemberg